Штамм:

 Штамм — чистая культура грибов, бактерий, других микроорганизмов.

 Штамм, Светлана Ивановна (1918—после 1996) — учёный в области истории государства и права России.
 Штамм, Теодор — литературный псевдоним графа Т. Heusenstamm zu Heissenstein, немецкого писателя (1801—1889).
 Штамм, Феликс (1901—1976) — польский тренер по боксу.
 «Штамм» — американский хоррор-сериал, 2014 год.

Примечания

См. также 
 Штамм «Андромеда»